

Astronomia  
 10352 Kawamura – asteroide della fascia principale

Personaggi di anime e manga 
 Takashi Kawamura – personaggio immaginario del manga Il principe del tennis
 Kawamura –  un bambino della classe della signorina Ume Matsuzaka, la "classe delle rose"

Persone 
 Kōki Kawamura (1997) – attore giapponese
 Mari Kawamura (1988) – giocatrice di calcio giapponese
 Maria Kawamura (1961) – doppiatrice giapponese
 Mika Kawamura (1973) – fumettista giapponese
 Ryūichi Kawamura (1970) – cantante, compositore e attore giapponese
 Shinji Kawamura (1978) – pallavolista giapponese
 Takahiro Kawamura (1979) – calciatore giapponese
 Yūji Kawamura (...) – saltatore con gli sci
 Yuri Kawamura (1989) – calciatrice giapponese